Extraterritorialidad puede referirse a:

el concepto jurídico de extraterritorialidad
el concepto en los estudios literarios de extraterritorialidad